Azerbajdžanska sovjetska enciklopedija (azerski: Азәрбајҹан Совет Енсиклопедијасы, Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, skraćeno АСЕ, ruski: Азербайджанская советская энциклопедия, skraćeno АСЭ) prva je opća enciklopedija na azerskome jeziku. Izdana je između 1976. i 1987. u 10 svezaka. Planiran je i 11. svezak o Azerbajdžanskoj Sovjetskoj Socijalističkoj Republici.

Povijest 
Prvi pokušaj izdavanja Azerbajdžanske sovjetske enciklopedije bio je 1934. – 1935. Stvoren je državni komitet pod Sovjetom narodnih komesara (Sovnarkom) Azerbajdžanskog SSR-a. Za glavnog urednika izabran je I. Ismailov, a za znanstvenog sekretara Veli Hulufu. 1935. godine izdan je rječnik za prvi svezak Azerbajdžanske sovjetske enciklopedije. S početkom represija i uhićenja članova redakcije, projekt bio je napušten.

Radovi na stvaranju Azerbajdžanske sovjetske enciklopedije nastavljeni su 1965. godine kada je stvoren Glavna redakcija Azerbajdžanske sovjetske enciklopedije.

Urednici 
Predsjednik uredništva bio je Rasul Rza, a glavni urednik Džamilj Guliev.

Svesci

Izvori

Vidi još 
 Velika sovjetska enciklopedija
 Azerbajdžanska nacionalna enciklopedija

Vanjske poveznice 

Nacionalne sovjetske enciklopedije
Azerbajdžanska Sovjetska Socijalistička Republika